Mackay steht für:
 Mackay (Familienname) (MacKay), Familienname, zu Namensträgern siehe dort

Mackay ist der Name folgender geografischer Objekte:

in den Vereinigten Staaten:
 Mackay (Idaho), Stadt im Custer County, Idaho
 Mackay (Texas), Stadt im Wharton County, Texas

in Australien
 Mackay (Queensland), Stadt in Queensland
 Mackay (Region), Verwaltungsgebiet in Queensland
 Mount Mackay, Berg in Queensland
 Mount-Mackay-Nationalpark, Nationalpark in Queensland

in Kanada:
 MacKay Lake, See in Kanada

Sonstige
 Mackay-Gletscher, Gletscher im Viktorialand, Antarktika
 Mackay Lacus, Methansee auf dem Saturnmond Titan
 Mackay Mountains, Gebirge im Marie-Byrd-Land, Antarktika
 MacKay Peak, Berg auf der Livingston-Insel im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Mackay Point, Landspitze der Adelaide-Insel, Antarktis
 Kap MacKay, Kap auf der Ross-Insel, Antarktis

Siehe auch:
 Clan MacKay
 MacKaye
 Mackey
 McKay
 McKey